Buching steht für
 Buching (Gemeinde Haidershofen), Ortsteil von Haidershofen, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Buching (Halblech), Kirchdorf der Gemeinde Halblech im Landkreis Ostallgäu, Bayern; ehemals selbständige Gemeinde

Siehe auch:
 Buchingen
 Buchinger